Лимбу:

 Лимбу, Рамбахадур (род. 1939) — британский капитан, кавалер креста Виктории.

 Лимбу — народ на крайнем востоке Непала.
 Лимбу — тибето-бирманский язык, на котором говорят представители одноимённой народности, в Непале, Сиккиме, Кашмире.
 Лимбу — письменность языка лимбу.